Polyfémos v řecké mytologii označuje několik postav:

 Polyfémos (Kyklóp) – Kyklóp, který byl oslepen Odysseem
 Polyfémos (Argonaut) – syn arkadského Elata, jeden z Iásónových Argonautů
 HMS Polyphemus – lodě královského námořnictva